Blackman ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Blackman (* 1965), australischer Schauspieler
 Aylward Manley Blackman (1883–1956), britischer Ägyptologe
 Carlon Blackman (* 1965), barbadische Leichtathletin
 Carol Ann Blackman (* 1947), bermudische Vielseitigkeitsreiterin
 Cheryl Blackman (* 1957), barbadische Leichtathletin
 Cindy Blackman (* 1959), US-amerikanische Jazz-Schlagzeugerin
 Craig Blackman (* 1951), kanadischer Leichtathlet
 Don Blackman (1953–2013), US-amerikanischer Funk-Pianist
 Frederick Blackman (1866–1947), britischer Pflanzenphysiologe
 Honor Blackman (1925–2020), britische Schauspielerin
 Jamal Blackman (* 1993), englischer Fußballtorwart
 Jill Blackman, Geburtsname von Jill Emmerson (* 1942), australische Tennisspielerin
 Joan Blackman (* 1938), US-amerikanische Schauspielerin
 Kirsty Blackman (* 1986), schottische Politikerin (SNP)
 Malorie Blackman (* 1962), britische Autorin
 Martin Blackman (* 1970), barbadischer Tennisspieler
 Nick Blackman (* 1989), englischer Fußballspieler
 Ralph Beebe Blackman (1904–1990), amerikanischer Mathematiker und Ingenieur
 Robyn Blackman (* 1959), neuseeländische Hockeyspielerin
 Roland Blackman (* 1928), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Rolando Blackman (* 1959), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ronnie Blackman (1925–2016), englischer Fußballspieler
 Steve Blackman (* 1963), US-amerikanischer Wrestler
 Sylvanus Blackman (1933–2021), britischer Gewichtheber
Vernon Herbert Blackman (1872–1967), britischer Pflanzenphysiologe.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blackman (Alabama), im Chambers County
 Blackman (Florida), im Okaloosa County
 Blackman (Tennessee), im Rutherford County

Sonstiges:
 Blackman Brook, Fließgewässer im Penobscot County, Maine
 Blackman Stream, Fließgewässer im Penobscot County, Maine
 Blackman Island, Insel im Cape May County, New Jersey
 Blackman Mine, Mine im Grant County, New Mexico
 Blackman Park, Park im Jackson County, Michigan
 Blackman River, Fluss im Osten des australischen Bundesstaates Tasmanien
 Blackman-Fenster, eine Gewichtungsfunktion in der digitalen Signalverarbeitung

Siehe auch:
 Blackman Lake
 Blackmans